Dediu ist der Familienname folgender Personen:

 Dan Dediu (* 1967), rumänischer Komponist
 Valentina Sandu-Dediu (* 1966), rumänische Musikwissenschaftlerin